Joseph Bergler (1718–1788) osztrák szobrász  
 Joseph Bergler (1753–1829) osztrák festő